Grezzano ima više značenja:
 Grezzano, Firenze
 Grezzano, Verona
 Grezzano-Pian delle Rose, Viterbo